Belinda Peregrín — cantora mexicana
 Belinda (álbum) — álbum de estreia da cantora Belinda Peregrín
 Belinda (satélite)
 Belinda (telenovela)
 Monte Belinda — estratovulcão na ilha Montagu
 Johnny Belinda, filme (1948) com Jane Wyman exibido no Brasil como Belinda

Desambiguações de topônimos